Сервій Корнелій Лентул () — преномен, номен і когномен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Корнеліїв, його гілки Лентулів:
 Сервій Корнелій Лентул — консул 303 року до н. е.
 Сервій Корнелій Лентул — еділ у 207 році до н. е.
 Сервій Корнелій Лентул — претор 169 року до н. е.
 Сервій Корнелій Лентул — проконсул провінції Азія у 110 році до н. е.
 Сервій Корнелій Лентул Малугінен — консул-суфект 10 року.

Див. також 
 Корнелії
Корнелії Лентули